Медени месец, путовање младенаца по венчању
 Медени месец (филм), српско-албански филм из 2009. године
 Медени месец (музичка група), српска група из 1994. године